La collection Pourpre est une collection française de livres de petit format, créée en 1938.

Historique 
La maison d'édition Calmann-Lévy, engagée depuis 1912 dans un accord avec la société Thomas Nelson dans l'édition de la collection Nelson, rompt celui-ci et passe un nouvel accord, le , avec la Librairie générale française, filiale d'Hachette. De cet accord, naît, en , la collection Pourpre, qui vient concurrencer la collection Nelson.

Au fil des années, viennent se joindre à l'accord les maisons d'éditions Gallimard, Albin Michel, Bernard Grasset, Fasquelle et Plon.

Présentation 
Les œuvres sont publiées en texte intégral en petit format (17 cm sur 11,2 cm) avec une couverture cartonnée rigide de couleur pourpre avec nom d'auteur et titre en lettres dorées sur la tranche.
Une jaquette de protection de couleur de fond blanc-crème est agrémentée, sur la face antérieure, de la reproduction d'un dessin ayant trait au sujet du livre et exécuté par un artiste. Sa tranche présente le nom de l'auteur et le titre ainsi que le nom de la maison d'édition.
Beaucoup de titres seront repris par le Livre de poche à partir de 1953. La Collection Pourpre et le Livre de Poche seront alors l'objet d'une publicité commune, la Collection Pourpre étant présentée comme la version reliée du Livre de Poche.

Collection littéraire
Maison d'édition française disparue